Svizzero – della nazione svizzera
 Svizzero – dell'etnia svizzera
 Sistema svizzero – criterio utilizzato in certi tornei
 Katia Svizzero – annunciatrice televisiva e cantante italiana